Rodia (griechisch Ροδιά) ist der Name mehrerer Orte in Griechenland

 Rodia (Grevena), Dorf der Gemeinde Grevena, Region Westmakedonien
 Rodia (Tyrnavos), Dorf der Gemeinde Tyrnavos, Region Thessalien
 Rodia (Notio Pilio), Dorf der Gemeinde Notio Pilio, Region Thessalien
 Rodia (Egialia), Dorf der Gemeinde Egialia, Region Westgriechenland
 Rodia (Erymanthos), Dorf der Gemeinde Erymanthos, Region Westgriechenland
 Rodia (Ilida), Dorf der Gemeinde Ilida, Region Westgriechenland
 Rodia (Trifylia), Dorf der Gemeinde Trifylia, Region Peloponnes
 Rodia (Malevizi), Dorf der Gemeinde Malevizi, Region Kreta
Weitere:
 Rodia (São Tomé)